Хамапа () — муниципалитет в Мексике, штат Веракрус, расположен в регионе Сотавенто. Административный центр — город Хамапа.

История

Состав 
Крупнейшие населённые пункты:

Экономика 

Муниципалитеты Веракруса